SA-3 ist
 SA-3 (Apollo), ein Testflug im Apollo-Programm der NASA
 eine andere Bezeichnung für S-125 Newa, eine sowjetische Flugabwehrrakete
 SA-3 (Mittelpufferkupplung), eine Eisenbahnkupplung